Rateliff ist der Familienname folgender Personen:

John D. Rateliff (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller und Autor von PC-Rollenspielen
Nathaniel Rateliff (* 1978), US-amerikanischer Folkrockmusiker

Siehe auch:
Ratliff